Балтиморский марафон () — марафон, проводимый в Балтиморе, штат Мэриленд, США.

Мероприятие является одним из самых быстрорастущих марафонов в США. На данный момент рекорд среди мужчин — Юлий Кипьего Кетер, пробежавший дистанцию за 2:11:56, а рекорд среди женщин — , пробежавшая за 2:29:11.

Марафон начинается в спортивном комплексе Кемден-ярдс и проходит через множество районов Балтимора. После прохождения 42195 км марафон заканчивается, в почти том же месте, где он и начинается.

Первый забег был проведён в 2001 году, но до этого в городе проводились и другие марафонские забеги: марафон Мэриленда проводился с 1973 по 1980 год, а затем превратился в городской марафон в Балтиморе, который проводился с 1981 по 1989 год.

Победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Марафоны США
Спортивные соревнования в Балтиморе